Västra Ed kan syfta på:

 Västra Eds socken – en socken i Småland i Norra Tjusts härad
 Västra Eds landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län
 Västra Eds församling – en församling i Linköpings stift
 Västra Eds kyrka – en kyrkobyggnad i Edsbruk, Västra Eds församling, Småland
 Västra Eds distrikt – ett distrikt från 2016

Se även
 Västra Eds socken – namnet på en socken i Dalsland i Vedbo härad innan 1886, se Dals-Eds socken
 Eds landskommun – namnet på en  kommun i Värmlands län innan 1886, se Dals-Eds landskommun 
 Västra Eds församling – namnet på en församling i Karlstads stift innan 1886, se Dals-Eds församling